Alvin Branch steht für:

 Alvin Branch (Witt Branch), einen Fluss im Bundesstaat Tennessee, Vereinigte Staaten
 Alvin Branch Library, eine Bibliothek im Bundesstaat Texas, Vereinigte Staaten